Corazza ist der Familienname folgender Personen:

 Décio Antônio Corazza (geb. 1961), brasilianischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Livio Corazza (* 1953), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Forlì-Bertinoro
 Rémy Corazza (geb. 1933), französischer Opernsänger (Tenor)

Corazza bezeichnet

 G. Corazza, 1925 als erster in Italien und als eine der ersten in Europa gegründeter Sack- und Verpackungshersteller